Prism peut faire référence à :
 PRISM, programme de surveillance électronique de la NSA, révélé par Edward Snowden,
 PRISM, intelligence artificielle qui contrôle les États-Unis dans le jeu vidéo A Mind Forever Voyaging sorti en 1985,
 PRISM, chipset Wi-Fi fabriqué par Conexant,
 PRISM, laboratoire de recherche en informatique historiquement centré sur les thèmes du Parallèlisme, des Réseaux, des Systèmes et de la Modélisation (www.prism.uvsq.fr).
 PRISM, concours d'accès à l'ISEG, une grande école de commerce,
 Prism, super-vilain de l'univers de Marvels Les Maraudeurs.
 Abi prism 310, séquenceur de gène
 Mozilla Prism, navigateur web minimal, réglable pour afficher un site en particulier.
 PRISM, logiciel d'astronomie, de traitement d'images et de pilotage de télescopes et de leurs périphériques.
 PRISM, Laboratoire de recherche interdisciplinaire "Perception, Représentations, Image, Son, Musique"

Musique

Groupe 

 , groupe de rock canadien formé en 1977 ;
 , groupe de jazz fusion japonais formé en 1975.

Album 

 , album de Dave Holland sorti le  ;
 , album de Faylan sorti le  ;
 , album de Katy Perry sorti le  ;
 , album de Matthew Shipp sorti en  ;
 , album de  sorti en .

Chanson 

 Prism,  chanson pop du duo ClariS
 Prism,  titre de genre pop-dance du groupe de Kpop SHINee sorti le  ;

Notes et références